Marinskij (,  letteralmente di Maria) – potrebbe essere riferito a Maria Massimiliana d'Assia-Darmstadt, a Marija Nikolaevna Romanova o ad altre personalità di nome Maria

Architettura 
 Parco Mariinskij – parco di Kiev
 Teatro Mariinskij – teatro d'opera di San Pietroburgo

Geografia 
 Mariinskij Posad – città della Russia
 Mariinsko-Posadskij rajon – rajon della Ciuvascia, in Russia
 Mariinskij rajon – rajon dell'Oblast' di Kemerovo, in Russia
 Sistema di canali Mariinskij – sistema di canali della Russia

Altro 
 Balletto Mariinskij – compagnia di ballo di San Pietroburgo

Pagine correlate 
 Palazzo Mariinskij